Сезон 2001/2002 стал для Челси 88-м, 10-м подряд в Английской Премьер-лиге и 96-м со дня основания клуба.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

32.200.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались0

Ушли из клуба

Лето 

8.950.000

Зима 

0

Общие убытки:32.200.000

Общая прибыль:8.950.000

Разница:23.250.000

Соревнования

Премьер-Лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

1/4 финала

1/2 финала

финал

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

1/4 финала

1/2 финала

Кубок УЕФА

1-й раунд

2-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки 

2001